Рамон Варгас (; род. 11 сентября 1960, Мехико) — мексиканский певец (тенор), звезда Венской оперы, Метрополитен-опера и Ла Скала.

Биография 
С девяти лет пел в хоре мальчиков Базилики Богоматери Гуадалупе в Мехико.

Получил педагогическое образование, однако затем всё же посвятил себя музыке и в 1982 г. выиграл Национальный конкурс вокалистов имени Карло Морелли. В том же году дебютировал в опере Йозефа Гайдна «Аптекарь». В 1983 году мексиканский дирижёр Эдуардо Мата дает Рамону Вергасу первую значимую роль в опере Верди «Фальстаф» (Фентон), а в 1984 году Рамон Вергас исполняет Дона Оттавио в «Дон Жуане» Моцарта. 1986 г. последовала победа в конкурсе теноров имени Энрико Карузо в Милане, после чего Варгас начал выступать на сцене Венской государственной оперы. В Австрии завершает обучение в вокальной школе Венского государственного оперного театра под руководством Лео Мюллера. В 1988—1990 гг. солист Люцернской оперы. В 1992 г. впервые вышел на сцену Метрополитен-опера, заменив Лучано Паваротти. Среди дальнейших значительных событий в биографии Варгаса — выступление в «Реквиеме» Джузеппе Верди в Милане в день столетия со дня смерти композитора, 27 января 2001 года.

На счету Рамона Вергаса более пятидесяти ведущих ролей, в основном из белькантового и романтического репертуара.
В дискографии Варгаса — участие в полных записях опер Россини «Севильский цирюльник», Доницетти «Фаворитка», Беллини «Капулетти и Монтекки», Верди «Фальстаф», Массне «Вертер» и др.

Рамон Вергас удостоен множества наград в области оперного искусства, а австрийский журнал «Festspille» отдает ему первое место среди лучших теноров мира.

Примечания

Ссылки 
 Ramón Vargas interview by Bruce Duffie

Академические музыканты Мексики
Певцы и певицы Мексики
Оперные певцы и певицы Мексики
Теноры